Muschketow-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Muschketow-Gletscher (Antarktika) im ostantarktischen Königin-Maud-Land
 Muschketow-Gletscher (Tian Shan) in der Sarydschaskette des Tian Shan